Provincia di Bam – provincia del Burkina Faso
 Provincia di Bam – provincia dell'Iran